Le Classement européen de l'ERC est un classement mis en place lors de la saison 2008-2009 par European Rugby Cup pour établir des chapeaux lors du tirage au sort des poules des compétitions européennes.

Objectif

Le classement des clubs permet de déterminer les différents chapeaux lors du tirage au sort des poules de la Coupe d'Europe et du Challenge européen. Ainsi, les meilleures équipes ne peuvent pas se rencontrer avant les phases finales.

Fonctionnement
Les clubs gagnent des points en fonction de leurs résultats en coupes d'Europe lors des quatre dernières saisons. Il est possible de gagner jusqu'à 11 points par saison en H Cup et 6 points en Challenge européen.

Les points sont attribués selon le barème suivant :

Le barème d'attribution des points pour le Challenge européen a été modifié à plusieurs reprises. Avant la finale 2011, il s'établissait alors comme suit (la modification a été rétroactive et donc s'applique aussi à la saison 2009-10) :

De même, les bonifications ont été modifiées à la suite de la qualification des trois meilleures deuxièmes de la Coupe d'Europe pour les quarts de finale du Challenge. Avant cela les points se répartissaient comme suit :

Les points acquis lors des quatre dernières saisons sont additionnés. En cas d'égalité, le club qui a participé à l'édition précédente de la H Cup est classé en devant celui ayant disputé le Challenge européen. Si les deux équipes ont participé à la Coupe d'Europe, on considère l'année précédente et ainsi de suite en remontant sur quatre éditions. Si les clubs ne peuvent toujours pas être départagés, le club qui a gagné le plus de points lors de la saison précédente est classé devant.

Classement 2013/2014 
Signification des couleurs :

Classement 2014/2015 
Signification des couleurs :

 Attention: des oublis dans ce classement : l'Aviron bayonnais et le Lyon OU.

Évolution du classement

Notes et références

Liens externes 
 Site de l'ERC - classement

Classement europeen de l’ERC